Патуссон () — скандинавская фамилия. Известные носители:

  (1879—1970) — фарерский садовник и биолог.
 Патуссон, Йоуаннес (1866—1946) — фарерский политик, писатель и поэт.
 Патуссон, Сверри (1871—1960) — фарерский писатель и журналист.
  (1869—1931) — фарерский исследователь.
  (род. 1944) — фарерский художник и скульптор.
 Патуссон, Хелена (1864—1916) — фарерская общественная деятельница, актриса, поэтесса, писательница, драматург, журналистка.
 Патуссон, Эрлендур (1913—1986) — фарерский политик и писатель.